Macskalyuk-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Macskalyuk-barlang, a Macska-barlang másik neve.
 Macskalyuk-barlang, a Macska-lyuk-víznyelő másik neve.

Hasonló nevek:

 Macskalyuk barlang, a Macska-barlang másik neve.
 Macskalyuk barlangja, a Magas-tetői-barlang másik neve.